Gotland je province in občina na Švedskem in je tudi največji otok Baltskega morja. S površino 3,140 km² zavzema okoli 1 % površine Švedske. V regijo spadajo tudi manjši otoki v okolici, Fårö in Gotska Sandön na severu in Karlsö na zahodu. Leta 2004 je na otoku živelo okoli  57.600 ljudi, od tega 22.600 v mestu Visby, ki je tudi glavno mesto otoka. Glavni prihodki otoka so od turizma in od kmetijstva.

Otok je oddaljen okoli 90 km vzhodno od Švedske in okoli 130 km zahodno od Baltskih držav.

Galerija slik 

Geografija Švedske
Otoki
Baltsko morje
Otoki v Baltskem morju